Toponímia:
 Harvard (Illinois)
 Harvard (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts
 Harvard (Nebraska)
 Entitats:
 Universitat Harvard, institució educativa dels Estats Units
 Harvard Law School, escola professional de graduats de la Universitat Harvard
 Harvard College Observatory, institució que gestiona les instal·lacions i material de la Universitat de Hardvard
 Informàtica:
 Harvard-Kyoto, sistema de transliteració en ASCII del sànscrit i altres llengües que fan servir l'alfabet devanāgarī
 Harvard Mark I, primer ordinador electromecànic
 Arquitectura Harvard, arquitectura d'ordinador
 Harvard Graphics, programa de presentacions creat per MS-DOS i Windows
 Miscel·lània:
 Catàleg Harvard Revisat, catàleg d'estrelles
 Harvard Law Review, revista sobre temàtica legal publicada a la facultat de Harvard Law School 
 (736) Harvard, asteroide